Liez kan syfta på:
 Liez, Aisne
 Liez, Vendée